

Крисяки — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Крисяки — село в гміні Мишинець Остроленцького повіту Мазовецького воєводства